Spitzy ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Spitzy (1872–1956), österreichischer Orthopäde
 Karl Hermann Spitzy (1915–2013), österreichischer Internist
 Reinhard Spitzy (1912–2010), österreichischer SS-Hauptsturmführer und Diplomat